Siemerling ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Siemerling (1857–1931), deutscher Neurologe und Psychiater
 Viktor Siemerling (1823–1879), deutscher Apotheker, Kaufmann und Bankier